MVV Maastricht (celým názvem: Maastrichtse Voetbal Vereniging Maastricht) je nizozemský fotbalový klub, který sídlí v Maastrichtu v provincii Limburg. Založen byl v roce 1902 pod názvem MVC Maastricht. Svůj současný název nese od roku 1908. Od sezóny 2000/01 působí v Eerste Divisie (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu De Geusselt s kapacitou 10 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1902 – MVC Maastricht (Maastrichtse Voetbal Club Maastricht)
 1908 – MVV Maastricht (Maastrichtse Voetbal Vereniging Maastricht)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1913–1914: Eerste Klasse Zuid
 1915–1944: Eerste Klasse Zuid
 1945–1948: Eerste Klasse Zuid II
 1948–1950: Eerste Klasse Zuid I
 1950–1951: Eerste Klasse E
 1951–1953: Eerste Klasse C
 1953–1954: Eerste Klasse D
 1954–1955: Eerste Klasse A
 1955–1956: Hoofdklasse B
 1956–1976: Eredivisie
 1976–1978: Eerste Divisie
 1978–1982: Eredivisie
 1982–1984: Eerste Divisie
 1984–1986: Eredivisie
 1986–1988: Eerste Divisie
 1988–1995: Eredivisie
 1995–1997: Eerste Divisie
 1997–2000: Eredivisie
 2000– : Eerste Divisie

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1919/20: Po vítězství v regionální skupině se klub probojoval do konečné fáze nizozemského mistrovství. V něm se umístil na konečném čtvrtém místě.
 1925/26: Po vítězství v regionální skupině se klub probojoval do konečné fáze nizozemského mistrovství. V něm se umístil na konečném druhém místě.
 1946/47: Po vítězství v regionální skupině se klub probojoval do konečné fáze nizozemského mistrovství. V něm se umístil na konečném čtvrtém místě.
 2010/11: Klubu bylo svazem odebráno osm bodů za porušení stanov soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Nizozemské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1902
Sport v Maastrichtu